«Mask Off»  — песня американского хип-хоп исполнителя и музыкального продюсера Фьючера (Future). Песня была выпущена 18 апреля 2017 года на лейблах A1, Freebandz, Epic в качестве второго сингла с пятого альбома Фьючера Future. Композиция получила платиновый статус RIAA (США) и стала самой успешной в карьере исполнителя, достигнув позиции № 5 в американском хит-параде Billboard Hot 100. Семплирует Prison Song Томми Батлера из мюзикла Selma (1978). Также есть сходство с треком «Topp Doggz» шведской хип-хоп-группы Looptroop Rockers с Petter, в которой семплируется «Prison Song».

Музыкальное видео вышло 5 мая 2017 года, было снято режиссёром Colin Tilley и получило номинацию на премии MTV Video Music Award for Best Editing и BET Hip Hop Award for Video of the Year. Официальный ремикс с участием американского рэпера Кендрика Ламара был смикширован звукорежиссёром Alex Tumay и вышел 23 мая 2017. Его релиз был связан с выступлением Фьючера и Ламара на фестивале 2017 Coachella Festival. Ламар исполнил живую кавер-версию «Mask Off» на шоу the Damn tour.

16 июня 2017 года вышел ремикс, спродюсированный Marshmello, который его фанаты сочли ироническим.

Чарты

Еженедельные чарты 

Source for Mainstream Top 40

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

  (более 400 млн просмотров)


Песни на английском языке
Песни Фьючера
Синглы Epic Records
Песни, спродюсированные Metro Boomin
Песни, написанные Metro Boomin